Enrico Astorri (1859-1921) – scultore italiano
 Mario Astorri (1920-1989) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Pier Enrico Astorri (1882-1926) – scultore italiano

Pagine correlate
 Astori